Petit Bonhomme steht für:
 Petit Bonhomme (St. Vincent) auf der Insel St. Vincent
 Petit Bonhomme (Martinique) auf der Insel Martinique
 Lac Petit Bonhomme, See in Kanada

 Petit bonhomme (Lied), Lied von Camillo Felgen
 P'tit-Bonhomme (dt. Titel Der Findling (Verne)), Roman von Jules Verne

Siehe auch:
 Bonhomme
 Grand Bonhomme